Доминиканская академия языка () — некоммерческая культурная ассоциация Доминиканской Республики, миссия которой заключается в сохранении и развитии испанского языка и других языков народов страны. Основана в Санто-Доминго, Доминиканская Республика, 12 октября 1927 года.

Доминиканская академия языка входит в Ассоциацию академий испанского языка и постоянно сотрудничает с Королевской академией испанского языка по вопросам актуализации орфографии и морфологии испанского языка, Словаря испанского языка (DRAE) и других словарей, в частности  и . Эта деятельность заключается в пересмотре определений терминов и выражений, грамматических, фонетических и лексикографических концепций, изучении специфики доминиканского варианта испанского языка, сборе идиоматических выражений и фраз, взятых из произведений доминиканских авторов.

Доминиканская академия языка внесла свой вклад в повышение осведомленности о важности испанского языка, который является языком доминиканцев, поощряя интерес к изучению языка среди населения.

В состав Доминиканской академии языка на протяжении её истории входили многие известные деятели, такие как президенты республики, министры, иерархи католической церкви, лингвисты и писатели, которые внесли значительный вклад в развитие языковых традиций и культуры страны.

История 
Доминиканская академия языка была создана 12 октября 1927 года в Санто-Доминго по инициативе архиепископа . Инициативная группа включала 12 человек, впоследствии численность членов Академии дошла до 29 действительных членов и 30 членов-корреспондентов. Звание члена Академии является пожизненным, кресла обозначены буквами алфавита от А до Z.

Доминиканская академия языка возникла с целью поддержать «изучение нашего языка и культивирование литературных произведений, чтобы позаботиться об их изначальной сущности, ускорить их развитие и поощрить творческий канал идиоматики, обеспечивая их сплоченность и энергию». Эта цель достигается путём публикации исследований и проведения семинаров, коллоквиумов, конференций, публикаций в СМИ, проведения языковых консультаций и других мероприятий, которые способствовали превращению Академии в одно из важнейших культурных учреждений Доминиканской Республики.

Академия имеет девять постоянных сотрудников для выполнения своих задач, а также две рабочие группы, такие как группа поэтов-«менестрелей» и группа рассказчиков для содействия литературному творчеству. Кроме того, в Академии имеется Центр филологической подготовки, занимающийся лингвистической и литературной подготовкой и пропагандой исследований языкового поведения. Академия также создала комиссию , которая поощряет ценности испанского языка, и , где обсуждаются литературные ценности.

Академия периодически публикует Бюллетень Доминиканской академии языка (), в который входят работы учёных, отчёты о мероприятиях и другие материалы. В 1940 году Академия опубликовала книгу «Доминиканизмы» (), написанную под руководством академика Мануэля А. Патина Масео, и в настоящее время публикует Словарь доминиканского испанского языка (), составленный лексикографической группой Академии.

В апреле 2016 года Доминиканская академия языка совместно с литературной группой «Federico García Godoy» и Ateneo Insular de La Vega приняли участие в мероприятиях, посвящённых 100-летию со дня смерти поэта Рубена Дарио (1867—1916).

Члены Академии в порядке избрания 
 
 Федерико Энрикес Гратеро
 Бруно Росарио Кандельер
 Рубен Суро Гарсия Годой
 Лупо Эрнандес Руэда
 Николас де Хесус Лопес Родригес
 Виктор Виллегас
 Рафаэль Гонсалес Тирадо
 Ирен Перес Герра
 
 
 
 
 Мануэль Нуньес Асенсио
 Рикардо Мининьо Гомес
 Педро Л. Вержес
 Рамон Эмилио Рейес
 Мануэль Матос Мокете
 Гильермо Пинья-Фернандес
 Грегорио Рохас

Примечания

Ссылки 
  Официальный сайт

Институты национальных языков
Испанский язык
Организации Доминиканской Республики
Литература Доминиканской Республики
Языки Доминиканской Республики